Лучиновка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лучиновка — деревня в Витебском районе Витебской области.

Россия 
 Лучиновка — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.